Hrazdan kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Hrazdan, stad och provinshuvudort, Kotajk, 
 Hrazdan (flod), 
 Masis (ort i Armenien), Ararat, 

Robotskapade Armenienförgreningar